Tambon Wiang (Chiang Saen), een tambon in de amphoe Chiang Saen
 Tambon Wiang (Chiang Khong), een tambon in de amphoe Chiang Khong